Název Lúčanský potok má více vodních toků:

 Lúčanský potok (přítok Drábska) – levostranný přítok Drábska na Slovensku v okrese Brezno
 Lúčanský potok (přítok Kremnického potoka) – pravostranný přítok Kremnického potoka na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom
 Lúčanský potok (přítok Vavrincova potoka) – levostranný přítok Vavrincova potoka na Slovensku v okrese Levoča